Enter (ACV), de jongerenorganisatie van het ACV
 iemand die middels Enten bezig is met Vegetatieve vermeerdering
 Enter (album), een muziekalbum van de Nederlandse band Within Temptation
 Enter (dierkunde), een kalf of veulen van één winter oud 
 Enter (plaats), een plaats in de gemeente Wierden in de Nederlandse provincie Overijssel
 Enter (toetsenbord), een toets op het toetsenbord van een computer
 Enteren, dicht naast een vijandelijk schip gaan varen en daarop overklimmen, om man tegen man te vechten.